

Film 
 Red Eagle – cortometraggio del 1911 diretto da Larry Trimble
 Red Eagle – film del 2010 diretto da Wisit Sartsanatieng

Letteratura 
 Red Eagle – romanzo del 1937 di Dennis Wheatley

Persone 
 Red Eagle – attore pellerossa